Кара Блек і Саня Мірза були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2014